Раши́д Фаги́мович Калиму́ллин (6 мая 1957, Зеленодольск, Татарская АССР) — композитор; председатель Правления Союза композиторов России, Председатель Союза композиторов Республики Татарстан, Народный артист Российской Федерации (2007) и Республики Татарстан.

Биография 
В 1985 окончил Казанскую государственную  консерваторию, класс профессора Трубина Бориса Николаевича, в 1987 — аспирантуру (специальность композитор)класс профессора Луппова Анатолия Борисовича.

В 1987—1993 — старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой композиции и инструментовки Казанской государственной консерватории.

Как композитор работает в самых различных жанрах, в числе его сочинений — опера, балеты, симфонические и камерные произведения, хоровая музыка, песни. Творчеству Р. Калимуллина присуща яркая национальная самобытность, а также органичный сплав восточных и западных музыкальных традиций.

С  1989 года — председатель Союза композиторов Республики Татарстан.

Инициатор создания в Казани Центра современной музыки Софии Губайдулиной и камерного оркестра под управлением Анны Гулишамбаровой. С 1995—2002 — директор этого Центра.

Директор и художественный руководитель международных фестивалей современной музыки «Европа-Азия» (проводится с 1993 года в Казани, Москве и различных городах Татарстана) и «Muz-Transit» (с 2003 года). В 2013 году основал международный проект во Вьетнаме — фестиваль «Азия-Европа», организуемый один раз в два года. Автор проекта «Жемчужины русской и татарской музыки», благодаря которому музыка композиторов Татарстана прозвучала в лучших концертных залах Берлина, Лейпцига, Стокгольма, Рима, Флоренции, Ватикана, Лондона, Боготы (см. одну из статей об этом).

Член жюри Международного конкурса имени Прокофьева и конкурса имени Юргенсона.

В 2006—2010 — член Общественной палаты Республики Татарстан.

Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации с 2016 года.

С 9 декабря 2015 года занимает пост Председателя Правления Союза композиторов Российской Федерации.

Награды и признание 
 Орден «Дуслык» (6 мая 2022 года) — за значительный вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность
 Народный артист Российской Федерации (2007)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995)
 Народный артист Республики Татарстан
 Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1990)
 Премия Союза композиторов России имени Дмитрия Шостаковича
 Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2007)
 Лауреат первых премий международных конкурсов по композиции (Германия, 1987; Австрия, 1994)
 Вошёл в энциклопедическое издание «Гордость города Казани» (2005)
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры за 2005 год
 Занесение в Книгу почёта Казани (2017 год).

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография, фотография

Выпускники Казанской консерватории
Преподаватели Казанской консерватории
Оперные композиторы
Члены Союза композиторов России